

Троїцьке сільське поселення — сільське поселення, Білохолуницький район, Кіровська область
 Троїцьке сільське поселення — сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія
 Троїцьке сільське поселення — сільське поселення, Нанайський район, Хабаровський край